Льво́вский погро́м (, , ) — еврейский погром во Львове 22 ноября 1918 года, учинённый поляками в ходе польско-украинской войны после взятия города. В польско-украинском противостоянии галицийские евреи до этого момента сохраняли нейтралитет.

Погром сопровождался хаосом в городе, так как украинские войска отступали из Львова и на протяжении суток половина города никем не контролировалась. Было убито около 70 евреев, ещё 500 были ранены; всего пострадало около 7000 семей.

См. также 
 Еврейский ударный батальон

Примечания 

Еврейские погромы в Польше
Польско-украинская война
События 22 ноября
Конфликты 1918 года
1918
Еврейские погромы во время революции и Гражданской войны на Украине